Адрастеја се може односити на:
 Адрастеја (грчка нимфа), нимфа из грчке митологије, кћи краља Мелисеја која је са сестром отхранила Зевса козјим млеком и медом;
 Адрастеја (фригијска богиња), планинска богиња поштована у Фригији, поистовећивана са Немезом;
 Адрастеја (сателит), други познати Јупитеров мјесец;
 Адрастеја је била незванично име Јупитеровог 12. мјесеца (који се сада зове Ананка) од 1955. до 1975;
 Адрестија, кћерка Ареса и Афродите;
 239 Adrastea, астероид;
 Адрастеја (Мизија), регија у северозападној Малој Азији.